«Человек внутри» () — первый роман Грэма Грина, написанный им в 1929 году.

Сюжет 
Эндрю, отец которого всю свою жизнь был контрабандистом, оказывается вынужден пойти по его стопам. Однако такой образ жизни противен герою, и он не видит никакого другого выхода, как «настучать» таможенникам на своих товарищей по «ремеслу».

Экранизации 
В 1947 году роман был экранизирован. В одноименном фильме британского режиссера Бернарда Ноулза главные роли исполнили Майкл Редгрейв и Джин Кент.

Примечания 

Романы на английском языке
Романы Грэма Грина
Романы 1929 года